Magnasco, apellido, puede hacer referencia a:

 Alessandro Magnasco, pintor italiano;
 Osvaldo Magnasco, jurista y político argentino;
 Stefano Magnasco, futbolista chileno.